Fase – in fisica e in teoria dei segnali, lo spostamento relativo della forma d'onda di un segnale ad andamento periodico rispetto all'asse dei tempi
 Fase – in elettrotecnica, un conduttore percorso da una corrente alternata iniettata da un generatore in un sistema monofase, trifase o polifase
 Fase – in astronomia, uno degli stati in cui può trovarsi un astro la cui porzione visibile è illuminata dal Sole in modo osservabilmente variabile
 Fase – in chimica, la parte visibile e distinta di una miscela eterogenea
 Fase – nel gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza, abilità di alcune carte

Altri progetti